

Lieux 
 Vittorio Veneto ville italienne de la province de Trévise.

Navire 
 Vittorio Veneto, un cuirassé italien de la Seconde Guerre mondiale.
 Vittorio Veneto, un croiseur porte-hélicoptères italien de la Guerre froide.